

Codici
GIB  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Gibilterra
gib  – codice ISO 639-3 della lingua gibanawa
GIB  – codice ISO 3166-1 alpha-3 di Gibilterra

Informatica
Gib  – simbolo del gibibit
GiB  – simbolo del gibibyte

Onomastica
Gib  – diminutivo inglese del nome proprio di persona italiano Gilberto

Videogiochi
Gib  – brandello di carne negli sparatutto in prima persona